Сент-Альба́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Альбан — в департаменте Верхняя Гаронна;
 Сент-Альбан — в департаменте Кот-д’Армор;
 Сент-Альбан — в департаменте Эн.

См. также 
 Сент-Альбан-сюр-Лиманьоль
 Сент-Альбан-Орьоль
 Сент-Альбан-де-Рош
 Сент-Альбан-дю-Рон